LCA — многозначный термин. Может означать:
 LCA — Наименьший общий предок.
 LCA — Last Chance for Animals () — американская организация, занимающаяся защитой прав животных.
 LCA — , общий лейкоцитарный антиген.
 LCA — украинская англоязычная музыкальная группа.
 аэропорт Ларнака.
 Landing Craft Assault (:en:Landing Craft Assault) — десантный катер Второй Мировой